Hagsjön (Hagsjö) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hagsjö, sjö i Gnosjö kommun,  (5,14 ha)
Hagsjön (Anderstorps socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (22,2 ha)
Hagsjön (Bondstorps socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (11,9 ha)
Hagsjön (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (11,8 ha)
Hagsjön (Hagshults socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (24,6 ha)
Hagsjön (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (35,3 ha)
Hagsjön (Högsby socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, Högsby kommun och Oskarshamns kommun,  (13 ha)
Hagsjön (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (20,5 ha)
Hagsjön (Urshults socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (32,9 ha)
Hagsjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Hagsjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Hagsjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (22,5 ha)
Hagsjön (Kristbergs socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (15,1 ha)
Hagsjön (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (3,4 ha)
Hagsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (7,51 ha)

Se även
Hagasjön
Hagesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn